A Me, ME, me jelentései:

 .me, Montenegró legfelső szintű domainneve
 Maine USA-tagállam postai kódja
 Medway and North Kent Area, Egyesült Királyság
 Me (mitológia), erők a sumér vallásban
 me (buddhizmus), mantra
 me, japán kana
 Miskolci Egyetem
 Windows Me